Магнус Вальбум (, 15 мая 1945) — шведский шахматист, мастер. Чемпион Швеции 1974 г. (после дополнительного матча с К. Никлассоном). Бронзовый призер чемпионата Швеции 1976 г. В составе сборной Швеции участник шахматной олимпиады 1976 г., трех командных первенств мира среди студентов, других международных командных соревнований. В 2010-х гг. стал активно выступать в соревнованиях ветеранов, в частности, в 2012 г. принимал участие в ветеранском чемпионате Европы, а в 2014 г. — в ветеранском чемпионате мира.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии М. Вальбума в базе Chessgames
 Личная карточка М. Вальбума на сайте 365Chess
Шахматисты Швеции
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад